Robert Smith, Rob Smith, Bobby Smith
 Robert Smith (1757–1842) – amerykański polityk, sekretarz stanu
 Robert Vernon Smith (1800–1873) – brytyjski polityk, minister
 Robert Angus Smith (1817–1884) – szkocki chemik
 Robert Smith – irlandzki rugbysta, reprezentant kraju, aktywny w ostatniej dekadzie XIX wieku
 Robert Holbrook Smith (1879–1950) – amerykański chirurg, współzałożyciel AA
 Robert Smith (1912–2001) – amerykański aktor
 Bobby Smith (1922–1992) – irlandzki piłkarz, olimpijczyk
 Robert Smith (1929–2001) – kanadyjski kajakarz, olimpijczyk ze Sztokholmu (1956)
 Robert Freeman Smith (1931–2020) – amerykański polityk, kongresman z Oregonu
 Bobby Smith, Robert Alfred Smith (1933–2010) – angielski piłkarz
 Bobby Smith, Robert Joseph Smith (1937–2020) – amerykański koszykarz
 Robert O. Smith (1942–2010) – amerykański aktor
 Bobby Smith, wł. Robert William Smith (ur. 1944) – angielski piłkarz
 Rob Smith, wł. Robert Smith (ur. 1950) – angielski piłkarz
 Bobby Smith, wł. Robert Nisbet Smith (1953–2010) – szkocki piłkarz
 Bobby Smith, wł. Robert David Smith (ur. 1958) – kanadyjski hokeista (nagroda jego imienia: Bobby Smith Trophy
 Robert Smith (ur. 1959) – brytyjski muzyk rockowy
 Robert Smith (1966–2020) – kanadyjski aktor
 Rob Smith, wł. Robert Smith (ur. 1973) – amerykański piłkarz
 Robert Smith (ur. 1987) – amerykański zapaśnik
 Rob Smith (ur. 1992) – brytyjski kierowca rajdowy